Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău a fost înființat în anul 1990, printr-un ordin al Guvernului din 26 decembrie, , în baza școlii Nr.1 se deschide Liceul Teoretic român-francez „Gh. Asachi”. Acest liceu poartă numele poetului, prozatorului și dramaturgului român Gheorghe Asachi.

Imnul

Astăzi cornul istoriei sună
Pentru dragul și scumpul liceu,
Ce și-a pus pe frunte cunună
Și pe umeri-un viu curcubeu.

Este clipa înaltă și rară
Cînd doar cugetul e în atac
La Asachi iubirea de țară
E În Gloria lui peste veac

Refren
Doar aici ni-i limba-limbă
Și dreptatea e dreptate.
Visul nimeni nu ni-l schimbă,
Știm ce-nseamnă libertate.
Nu e alt liceu în lume 
Care seamănă iubire,
Vom păstra Frumosu-i nume
Și în gând și-n amintire:
Asachi,Asachi.

E simbol al iubirii de carte și de drum luminos bun și drept.
La Asachi inima arde 
Ca făclia fierbinte în piept.

Ni-i liceul o casă iubită
Și vocala-i cu sunet de stea.
Astăzi cornul istoriei cântă
Și mereu pentru El va cânta.

Repere istorice

Liceul „Gheorghe Asachi” a fost fondat de către Janette Dubois pe data de 8 martie 1864. La început, liceul își avea sediul în propria casă a Janettei Dubois, de pe strada, Podoliei 64 (în prezent București, 64).
Inițial, acest liceu era o școală particulară pentru fiice de nobili localnici, unde studiile se făceau doar în limba franceză. De la început, școala avea 11 eleve. Prima directoare a unei școli laice de fete a fost Liuba Beliugova, împuternicită printr-un decret chiar de țarul Imperiului Rus de atunci. Motivul pentru care directoare nu putea fi Janette Dubois era că o franțuzoaică nu putea fi numită în funcție educațională de stat.

În 1918, imediat după Marea Unire, prin ordinul Regelui Ferdinand, în baza gimnaziului de fete este creat liceul Regina Maria. În anii celui de-al doilea Război Mondial (1940-1944) școala este evacuată la Craiova.

În 1944, pe 4 octombrie este redeschisă ușa liceului ca școală medie Nr.1. În 1954 devine școala „G. I. Kotovski”.

Edificiul liceului, care este și astăzi, a fost construit în anul 1973.

În prezent

În anul 2008, în liceul studiau 2.200 de elevi în 77 de clase, îndrumați și supravegheați de 158 de profesori.Actualmente liceul deține 1.784 de elevi. 

Liceul are o activitate de peste 150 de ani, dând țării personalități notorii în știința și cultura românească.

Absolvenți

Dorin Chirtoacă -politician
Dan Balan - cîntăreț, ex-liderul grupei O-Zone
Iurie Roșca - politician
Marian Lupu - politician
Dumitru Braghiș - politician
Nicu Țărnă - compozitor
Doina Aldea-Teodorovici - cântăreață română de renaștere națională 
Iulian Costișanu - antreprenor

Note

Licee din Chișinău
Decorați cu Ordinul de Onoare al Republicii Moldova